53. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 4 - 5 marca 1995 roku w norweskim Savalen. Zawodniczki startowały na sztucznym torze Idrettsplass. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz czwarty najlepsza była Niemka Gunda Niemann-Kleemann. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 12-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 26 łyżwiarki z 14 krajów. Sklasyfikowane zostało 25.

Wyniki 
 DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1995 w sportach zimowych